Peter Wegmann ist der Name folgender Personen:

* Peter Wegmann (Unternehmer) (1843–1912), deutscher Unternehmer
 Peter Wegmann (Kunsthistoriker) (* 1957), Schweizer Kunsthistoriker und Konservator